Hasanbegović ist der Familienname folgender Personen:

 Nedim Hasanbegović (* 1988), deutsch-bosnischer Fußballspieler
 Zlatko Hasanbegović (* 1973), kroatischer Historiker und Politiker